Berlinda Tolbert – attrice statunitense
 Brian Tolbert – ex cestista statunitense
 Jordan Tolbert – cestista statunitense
 Lynda Tolbert-Goode – ex ostacolista statunitense
 Mike Tolbert – giocatore di football americano statunitense
 Ray Tolbert – ex cestista e allenatore di pallacanestro statunitense
 Stacey Lovelace – ex cestista e allenatrice di pallacanestro statunitense
 Tom Tolbert – ex cestista statunitense
 William R. Tolbert Jr. – politico liberiano